S-Bahn-Linie 3(S3) bezeichnet Linien in folgenden Städten und Regionen:
 S-Bahn Berlin#S3
 S-Bahn Bern#S3
 S-Bahn Dresden#Linie S 3
 S-Bahn Hamburg#S3
 S-Bahn Hannover#S3
 S-Bahn Kärnten#S-Bahn-Linie S3: Weizelsdorf ↔ Klagenfurt Hbf
 S-Bahn Léman#S3
 S-Bahn Luzern#S3
 S-Bahn Mailand#S3
 S-Bahn Mitteldeutschland#Linie S 3
 S-Bahn München#S3
 S-Bahn Nürnberg#S 3
 Esko Prag#S3
 S-Bahn Rhein-Main#S3
 S-Bahn RheinNeckar#S3
 S-Bahn Rhein-Ruhr#S3
 S-Bahn Rostock#S3
 S-Bahn Salzburg#S3
 S-Bahn St. Gallen#S3
 S-Bahn Steiermark#S3
 S-Bahn Stuttgart#S3
 S-Bahn Tirol#S3
 S-Bahn Vorarlberg#S3
 S-Bahn Wien#Strecke nach Stockerau und Hollabrunn (S3, S4)
 S-Bahn_Zürich#Linienführung